Barra Bonita (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Barra Bonita (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina